Mistrzostwa Kanady w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 20 do 23 czerwca w Moncton.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Biegi przełajowe 
Mistrzostwa Kanady w przełajach rozegrano 30 listopada w Vancouver.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w Kanadzie
2013 w lekkoatletyce
2013